Název Komárov má více sídel:
 Komárov (okres Beroun), městys v okrese Beroun
 Komárov (okres Olomouc), obec v okrese Olomouc
 Komárov (okres Tábor), obec v okrese Tábor
 Komárov (okres Zlín), obec v okrese Zlín
 Komárov (Brno), městská čtvrť statutárního města Brna
 Komárov (Toužim), část obce Toužim v okrese Karlovy Vary
 Komárov (Nechanice), část obce Nechanice v okrese Hradec Králové
 Komárov (Brzice), část obce Brzice v okrese Náchod
 Komárov (Kladruby nad Labem), část obce Kladruby nad Labem v okrese Pardubice
 Komárov (Opava), část města Opava v okrese Opava
 Komárov (Dolní Roveň), část obce Dolní Roveň v okrese Pardubice
 Komárov (Chuchelna), část obce Chuchelna v okrese Semily
 Komárov (Vítězná), část obce Vítězná v okrese Trutnov

 Komárov (okres Bardejov), obec na Slovensku
 Komárov (Bratislava), městská čtvrť hlavního města Slovenska Bratislavy
 Ptačí oblast Komárov

Externí odkazy